«Она же Грэйс» () — канадо-американский лимитированный телесериал, созданный Сарой Полли и срежиссированный Мэри Харон. Сериал основан на одноимённом романе 1996 года Маргарет Этвуд. Премьера сериала состоялась 25 сентября 2017 года на телеканате CBC Television в Канаде; 3 ноября 2017 года сериал станет доступен на платформе Netflix.

Первые два эпизода были показаны на Кинофестивале в Торонто. 

Сериал является уже третьей адаптацией романов Этвуд в 2017 году после «Рассказа служанки» и «Потерянной Ванды».

Сюжет 
Сериал рассказывает историю горничной-иммигрантки Грэйс Маркс, которая была осуждена за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году.

В ролях 
 Сара Гадон — Грэйс Маркс
 Эдвард Холкрофт — доктор Саймон Джордан
 Закари Ливай — Джеремайя Понтелли
 Анна Пэкуин — Нэнси Монтгомери
 Пол Гросс — Томас Киннер
 Керр Логан — Джеймс Макдермотт
 Майкл Терриоль — мистер Макдональд
 Ребекка Лиддьярд — Мэри Уайтни
 Дэвид Кроненберг

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Канады 2017 года
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы Канады
Драматические телесериалы США
Программы телеканала CBC
Оригинальные программы Netflix
Экранизации литературных произведений
Исторические телесериалы о 1840-х годах
Исторические телесериалы о 1850-х годах
Телевизионные мини-сериалы 2017 года